Ascesa al monte Ventoso – lettera scritta in latino da Francesco Petrarca
 Francisco Ventoso – ex ciclista su strada spagnolo
 Monte Ventoso – gruppo montuoso della Provenza, Francia
 Ventoso – sesto mese del calendario rivoluzionario francese
 Ventoso – piccola frazione di Borgo Maggiore, Repubblica di San Marino